Сезон 2021/2022 стал для «Ливерпуля» 130-м в истории клуба, а также 60-м  в высшем дивизионе Англии. Команда до последнего боролась за чемпионство, однако упустила его в последнем туре, отдав титул Манчестеру Сити.

Внутренние кубковые соревнования сложились удачно для "Ливерпуля": в финалах кубка Англии и кубка лиги команда обыграла лондонский Челси (оба по пенальти).

Команда смогла в третий раз за 5 лет дойти до финала Лиги чемпионов, однако, как и в 2018 году уступила мадридскому "Реалу".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

42 000 000

Зима 

40 000 000

Ушли из клуба

Лето 

6 000 000

Зима 

0

Общие убытки:82 000 000

Общая прибыль:6 000 000

Разница:76 000 000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»